

Lokalizacje

Niemcy 
 Weichs – dzielnica Ratyzbony
 Weichs – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dachau

Inne 
 Weichs – ród